3D (3-D) (от ) — англицизм. Может означать:
 Что-либо, имеющее три измерения, см. размерность пространства;
 Трёхмерное пространство;
 Трёхмерная графика;
 Объёмный звук («3D-звук»);
 3D-шутер;
 3D-сканер;
 3D-принтер.

Также термин «3D» применяется к технологиям, использующим эффект стереоскопии:
 Стереокинематограф
 Стереодисплей
 Трёхмерное телевидение
 Стереоскопический фотоаппарат
 3D-очки

Компании:
 3D Realms
 The 3DO Company

В компьютерной индустрии:
 3DNow! — дополнительное расширение MMX для процессоров AMD.
 3DMark — серия компьютерных бенчмарков.
 Autodesk 3ds Max, ранее «3D Studio MAX» — программа для редактирования трёхмерной графики.

В медицине:
 3D-диагностика — компьютерная томография

Другое:
 3D/Биэлы — короткопериодическая комета, открытая в 1826 году.
 3D-стекло — неофициальное обозначение технологии изготовления экрана смартфона, при которой края наружного слоя стекла плавно изогнуты, частично заходя на корпус. Используется для придания экрану оригинального внешнего вида и создания оптической иллюзии объемности изображения при взгляде под углом.

См. также 
 2D
 2.5D

Примечания